Granby puede hacer referencia a:

Granby, ciudad de Montérégie Este (Quebec);
Saint-Alphonse-de-Granby, municipio de Montérégie Este (Quebec);

Granby, pueblo del Estado de Colorado;
Granby, pueblo del Estado de Connecticut;
Granby, pueblo en el Estado de Massachusetts;
Granby, lugar designado en el censo en el Estado de  Massachusetts;
Granby, ciudad en el Estado de Misuri;
Granby, pueblo en el Estado de Nueva York;
Granby, pueblo en el Estado de Vermont;
East Granby, pueblo de Connecticut;
Municipio de Granby, en el Estado de Misuri;
Municipio de Granby, en el Estado de Minnesota;

Otros 
Lago Granby, en el Estado de Minessota.